Heisterberg steht für:

 Heisterberg (Namborn), Ortsteil der Gemeinde Namborn bzw. des Gemeindebezirkes Namborn/Heisterberg im Landkreis St. Wendel im Saarland
 Heisterberg (Driedorf), Ortsteil der Gemeinde Driedorf im Lahn-Dill-Kreis in Hessen

 Heisterberg (Kirchhundem), 622 m hoher Berg im Rothaargebirge
 Heisterberg (Seelze), rund 90 m hoher Höhenzug zwischen Letter-Süd, Velber und dem hannoverschen Stadtteil Ahlem
 Haus Heisterberg (früher Pfaffenröttchen), Gebäudekomplex bei Niederdollendorf, einem Ortsteil der Stadt Königswinter

Siehe auch:
 Heisterbergk
 Kloster Heisterbach ehemalige Zisterzienserabtei im Siebengebirge in der Nähe von Bonn; im Heisterbachtal 
 Heisterbach (Usa), gut 1 km langer rechter bzw. südwestlicher Zufluss der Usa